Molí de Baix entitat de població al municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
 Molí de Baix (Bellveí), molí de la Segarra
 Molí de Baix de Sant Antolí, antic molí fariner molt reformat i adaptat com habitatge al nucli de Sant Antolí i Vilanova (Segarra) 
 Molí de Baix (Sant Quirze Safaja), molí al terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès
 Molí de Baix (Saldes)